Fayçal (en ) est un prénom masculin d'origine arabe.

Il peut faire référence à :

Personnalités du Moyen-Orient 
 Fayçal , roi d'Irak (1885-1933) ;
 Fayçal II, roi d'Irak (1935-1958) ;
 Fayçal ben Abdelaziz Al Saoud, roi d'Arabie saoudite (1964-1975) ;
 Saoud ben Fayçal ben Abdelaziz Al Saoud (1940-2015), homme politique, diplomate saoudien ;
 Fayçal Husseini (1940-2001), homme politique palestinien.

Personnalités de l'art et du spectacle 
 Fayçal Azizi (1986-), comédien et chanteur marocain ;
 Fayçal Baghriche (1972-), artiste plasticien.